Лев Ги́нзбург:
 Гинзбург, Лев Борисович (1858—1926) — киевский строительный подрядчик, купец 1-й гильдии.
 Гинзбург, Лев Владимирович (1921—1980) — советский переводчик и публицист.
 Гинзбург, Лев Григорьевич (1930—2022) — советский и российский музыковед, диктор, деятель искусств.
 Гинзбург, Лев Натанович (1911—2007) — доктор технических наук, профессор.
 Гинзбург, Лев Савельевич (1851—1918) — деятель народнического движения.
 Гинзбург, Лев Самойлович (1879—1933) — русский и советский литературовед, филолог, издатель и педагог.
 Гинзбург, Лев Соломонович (1907—1981) — советский музыковед, виолончелист.